Кливз () — английская фамилия. Известные носители:

 Кливз, Джессика (1948—2014) — американская певица, автор и исполнитель собственных песен, солистка группы The Friends of Distinction в 1960-х годах.
 Кливз, Маргарет (1848—1917) — американский врач, пионер электротерапии и брахитерапии.
 Кливз, Мэтин (род. 1977) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в НБА в 2000—2006 годах.
 Кливз, Фрэнсис Вудман (1911—1995) — американский писатель и историк, который преподавал в Гарвардском университете.